Santuario della Madonna del Buon Consiglio – santuario di Genazzano, in Lazio
 Santuario della Madonna del Buon Consiglio – santuario di Pignone, in Liguria
 Santuario della Madonna del Buon Consiglio – santuario di Borgio Verezzi, in Liguria
 Santuario di Maria Santissima del Buon Consiglio – santuario di Torre del Greco, in Campania